Aceasta este lista celor 324 de comune din departamentul  Tarn  din Franța.

(CAC) Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, creată în 2000.
(CAA) Communauté d'agglomération de l'Albigeois, creată în 2003.

Tarn